Широкий Буерак — село в Вольском районе Саратовской области, административный центр Широкобуеракского муниципального образования.

География 
Находится на правом берегу Волги на расстоянии примерно 18 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра города Вольск. Через село проходит региональная трасса Р228.

История 
Село было основано в первой четверти XVIII века. Первым названием было Покровское, однако впоследствии закрепилось название Широкое или Широкий Буерак по большому оврагу возле села. Не позднее 1860 года была построена православная Архангельская церковь. К началу Первой мировой войны в селе насчитывалось 1094 хозяйства и 5315 жителей. в советское время работали колхозы «Путь к социализму». имени Ворошилова и «Россия». В 1935-1951 годах село было центром Широко-Буеракского района.

Население
Население составляло 1117 человек в 2002 году (93% русские),  1115 в 2010.

Инфраструктура
Имеются детский сад, культурно-досуговый центр, участковая больница, пункт связи, магазины.

Примечания 

Населённые пункты Вольского района